En anglais, l'expression «  » (litt. « affaire de singe ») signifie « bêtise », « manigance » ou « magouille ». C'est également le nom de plusieurs œuvres répertoriées ci-dessous.

Cinéma 
 Monkey Business, titre original du film américain Monnaie de singe de Norman Z. McLeod sorti en 1931, avec les Marx Brothers.
 Monkey Business, titre original du film américain Chérie, je me sens rajeunir d’Howard Hawks sorti en 1952.

Musique

Album 
 Monkey Business, album des Black Eyed Peas sorti en 2005.

Chansons 
 Monkey Business, chanson de Pet Shop Boys issue de l'album Hotspot (2020) ;
 Monkey Business, chanson de Michael Jackson issue des sessions d'enregistrement de Dangerous (1991) et disponible dans le coffret Michael Jackson: The Ultimate Collection (2004) ;
Monkey Business, chanson du groupe Skid Row issue de l'album Slave to the Grind (1991) ;
 Monkey Business, chanson du groupe Pain ;
 Monkey Business, chanson du groupe The BossHoss ;
 Too Much Monkey Business, chanson de l'artiste Chuck Berry ;
 The Main Monkey Business, chanson du groupe Rush issue de l'album Snakes and Arrows.

Autres 
 Monkey Business est le nom d'un virus dans l'épisode 4 de Cowboy Bebop.